

Байгулово — село, Козловський район, Чувашія
 Байгулово — село, Нижньокамський район, Татарстан